August Neuburger ist der Name von

* August Neuburger (Orgelbauer) (1820–1885), deutscher Orgelbauer in Mecklenburg und Frankreich
 August Neuburger (Politiker) (1902–1999), deutscher Politiker